

Osvajači odličja po godinama

Uspješnost po državama 
Stanje nakon EP-a 2018.

Međunarodna natjecanja u hokeju na koturaljkama
 Europska prvenstva
Europska natjecanja državnih reprezentacija